A veszprémi 34-es jelzésű autóbusz útvonala a Vámosi úti fordulótól a Csererdőig tartott. Áthaladt az Egry lakótelepen, az Egyetemvároson, a Pápai úton, a Dózsa-városon és érintette az Iparvárost.

Autóbuszok 
A vonalon hétköznap reggel Neoplan busz járt, délután Ikarus 280, míg este szintén a „piros-fehér németek” voltak a jellemzőek.

Hétvégén reggel az utasok Scania autóbuszokkal utazhattak.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhelyek
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0
|Vámosi úti fordulóvégállomás
|25
|align=left|
|-
|1
|Stadion utca 28.
|24
|align=left|
|-
|2
|Billege utca
|23
|align=left|
|-
|3
|Egry József utca
|22
|align=left|
|-
|4
|Paál László utca
|21
|align=left|
|-
|5
|Dugovics Titusz utca
|20
|align=left|
|-
|6
|Hóvirág utca
|19
|align=left|
|-
|7
|Komakút tér
|∫
|align=left|
|-
|∫
|Megyeház tér
|17
|align=left|
|-
|8
|Iskola utca (↓)Színház (↑)
|15
|align=left|
|-
|10
|Harmat utca
|13
|align=left|
|-
|12
|Völgyhíd tér
|12
|align=left|
|-
|13
|Pápai út
|11
|align=left|
|-
|14
|Tizenháromváros tér
|10
|align=left|
|-
|15
|Dózsa György tér
|9
|align=left|
|-
|16
|Vértanú utca
|8
|align=left|
|-
|17
|Avar utca
|7
|align=left|
|-
|18
|Tejipar
|6
|align=left|
|-
|19
|Házgyár
|5
|align=left|
|-
|21
|Valeo
|3
|align=left|
|-
|23
|Bakony Művek
|1
|align=left|
|-
|24
|Csererdővégállomás
|0
|align=left|
|}

Források 

Veszprém megszűnt autóbuszvonalai